

Калмаш — село, Дуванський район, Башкортостан
 Калмаш — присілок, Калтасинський район, Башкортостан